En kommandopost er en styringscentral. Ordet anvendes i jernbane- og militærterminologi om to forskellige funktioner:

Kommandopost (jernbane)
Kommandopost (militær)